Бивър може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Бивър (Оклахома)
 Бивър (Юта)
 Окръзи в САЩ
 Бивър (окръг, Оклахома)
 Бивър (окръг, Пенсилвания)
 Бивър (окръг, Юта)